John Fitzgerald ou John Fitzgerald peut désigner :
 John FitzGerald (~1250-1316),  comte de Kildare, un noble anglo-normand d'Irlande ;
 John FitzGerald (1661-1707),  comte de Kildare, un pair irlandais ;
 John FitzGerald (?-1399),  comte de Desmond ;
 John Fitzgerald (né en 1960), joueur australien de tennis professionnel ;
 John Fitzgerald (né en 1961), joueur irlandais de rugby à XV.

Voir aussi 
 John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), 35 président des États-Unis de 1961 à 1963
 John Fitzgerald Kennedy, Jr. (1960-1999), une personnalité américaine, avocat, journaliste et créateur du magazine George